Dolf (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Een jongensnaam, afkorting voor Rudolf
 Een jongensnaam, afkorting voor Adolf
 Dolf (band), een Duitse punkrockband
 DOLF, Een alias van FeestDJRuud.